DW Большой Медведицы () — двойная затменная переменная звезда типа Алголя (EA) в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 1914 световых лет (около 587 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +16,6m до +15,1m. Орбитальный период — около 0,1366 суток (3,2786 часов).

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
Первый компонент — красная звезда спектрального класса M3.

Планетная система 
В 2016 году у звезды обнаружена планета.

Примечания